Georges-Joseph-Augustin Menjot d'Elbenne (1748-1821), un militaire, savant agronome, architecte et homme politique français ;
 Samuel Menjot d'Elbenne (1850-1933), un diplomate et historien français.